Го́лдстайн (произношение в США — Го́лдстин) — англоязычная транскрипция еврейской фамилии .

Персоналии 
 Голдстайн, Адель (1920—1964) — американская программистка.
 Голдстайн, Джозеф Леонард (род. 1940) — американский медик и химик, лауреат Нобелевской премии.
 Голдстайн, Герберт (1922—2005) — американский ядерный физик.
 Голдстайн, Герман (1913—2004) — американский математик, один из создателей первой из современных ЭВМ — ENIAC.
 Голдстайн, Сидней (1903—1989) — британский математик.
 Голдстайн, Стивен (род. 1981) — колумбийский автогонщик.
 Голдстайн, Элвин (1936—2013) — американский издатель, редактор и телепродюсер.